Libération, een Frans dagblad
Liberation (Maslanka), een compositie van David Maslanka
Liberation (Christina Aguilera), een album van Christina Aguilera uit 2018